Ла Туза има више значења:

 Ла Туза, Масео (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Туза (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Туза (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Туза (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Туза (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Туза (Таталтепек де Валдес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику